Rhoden steht für:

 Plural von Rhode, eine Gemeindeabteilung, siehe Rhode (Schweiz)

Orte:
 Rhoden (Diemelstadt), Stadtteil von Diemelstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Rhoden (Osterwieck), Stadtteil von Osterwieck im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt
 Alt-Rhoden, mittelalterliche Siedlung bei Diemelstadt-Rhoden
 Rhoden Hall, Ort im Saint Ann Parish, Jamaika

Personen:
 Carmo João Rhoden (* 1939), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Taubaté
 Christian Rhoden (* 1974), deutscher Hochspringer
 Emmy von Rhoden (1829–1885), deutsche Schriftstellerin
 George Rhoden (* 1926), jamaikanischer Leichtathlet
 Girard Rhoden (* 1961), US-amerikanischer Sänger (Tenor)
 Hans Rhoden (1882–1931), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Rudolf Klein-Rhoden (1871–1936), österreichisch-böhmischer Schauspieler
 Shawn Rhoden (1975–2021), jamaikanisch-US-amerikanischer Bodybuilder

Siehe auch:
 Rhode
 Rhoeden
 Roden
 Rohden